DZ, Dz eller dz har flera betydelser:

 DZ – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Algeriet
 .dz – nationell toppdomän för Algeriet